

Titres 

 Biba, un magazine féminin mensuel créé en 1980.

Technique 
 Modèle de Biba, un automate formalisé qui représente une politique de sécurité informatique.

Toponyme 

 Biba, village du Burkina Faso ;
 Biba, localité du Kosovo ;
 Biba, un village du Cameroun, dans la commune d'Endom ;
 Biba, un village du Cameroun, dans la commune de Lomié ;
 Biba, le vingt-huitième album de la série de bande dessinée Marsupilami.

Pseudonyme 

 Biba Binoche, nom d'artiste de Betty Owczarek (née en 1976).

Divers 
 Biba, une boutiques de mode à Londres.

Homonymie de localités